Ра́йан Уи́тни Нью́ман (; род. , , Калифорния, США) — американская актриса, певица и фотомодель.

Биография 
Ньюман играла роль маленькой Майли Стюарт в сериале «Ханна Монтана». В 2009 году получила роль Джинджер в телесериале «Зик и Лютер» и снялась в 54 эпизодах. В 2012 году получила роль Эмили Хоббс в телесериале «Ох, уж этот папа». В 2015 году снялась в фильме «Акулий торнадо 3».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»